Провулок Вокзальний — вулиця у місті Сміла Черкаської області. Розпочинається біля Північного вокзалу станції ім. Т. Шевченка, закінчується переходом у вул. Тараса Шевченка на перетині з пров. Якова Водяного. Названа за місцем розташування.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64 С.

Провулки Сміли